Абра́зия ( «соскабливание, соскребание») — процесс механического разрушения и сноса горных пород в береговой зоне водоёмов волнами и прибоем, а также воздействием переносимого водой обломочного материала.

Процесс абразии 
Скорость абразии определяется степенью волнового воздействия, то есть — бурностью водоёма. Особенно интенсивно абразия проявляется у самого берега под действием прибоя (наката). Горные породы испытывают удар волны, коррозионное разрушение под действием ударов камней и песчинок, растворение и другие воздействия. Менее интенсивно протекает подводная абразия, хотя её воздействие на дно в морях и озёрах распространяется до глубины в несколько десятков метров, а в океанах до 100 м и более.

Интенсивность абразии зависит от степени волнового воздействия (бурности водоёма). Абразии способствуют относительно большие уклоны (свыше 0,01) прибрежной части дна моря или озера. В результате абразии создаётся высокий, крутой, отступающий берег океана, моря, озера, водохранилища.

Абразию следует отличать от размыва, разрушающего рыхлые, чаще всего голоценовые отложения. Такое толкование абразии и размыва применяется в океанологии. В общей геологии и геоморфологии обычно под абразией понимают процесс разрушения коренных и рыхлых пород.

Своеобразно абразионные процессы протекают на берегах полярных областей, сложенных многолетнемёрзлыми породами. Под действием волн происходит также протаивание мёрзлых пород с полным или частичным выносом протаявшего материала. Процесс разрушения волнами таких берегов получил название термоабразии.

Примечания

Литература 
 Геологический словарь, М: Недра, 1978
 В. Б. Караулов, М. И. Никитина. Геология. Основные понятия и термины, URSS, М. — 2006

Ссылки 
 Статья «Абразия» на wiki.web.ru

Экзогенные процессы
Водоёмы